

Geografia
Germania
Basedow – comune del circondario della Mecklenburgische Seenplatte, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Basedow – comune del circondario del ducato di Lauenburg, nello Schleswig-Holstein
Basedow – località del comune di Prenzlau nel Brandeburgo

Persone
Karl Adolph von Basedow (1799-1854) – medico tedesco 
Hermann Basedow (1874-?) – politico tedesco 
Johann Bernhard Basedow (1724-1790) – pedagogo e scrittore tedesco 
Jürgen Basedow (1949) – giurista tedesco 
Rainer Basedow (1938-2022) – attore tedesco

Medicina
Morbo di Basedow-Graves – malattia autoimmune, che colpisce la tiroide